Jesse Anthony (Beverly, 12 juni 1985) is een Amerikaans wielrenner en voormalig veldrijder die anno 2018 rijdt voor Rally Cycling. Anthony werd bij de beloften driemaal Amerikaans kampioen veldrijden (2004, 2005 en 2006). Op de weg behaalde hij in 2011 zijn grootste overwinning: de eerste etappe in de Ronde van Utah.

Overwinningen 

2010
Eindklassement Festningsrittet
2011
1e etappe Ronde van Utah
2012
5e etappe Cascade Cycling Classic
2014
Delta Road Race
2016
3e en 9e etappe Ronde van Guadeloupe

Ploegen 
 2006 –  Kodokgallery.com-Sierra Nevada Pro Cycling
 2007 –  Kodokgallery.com-Sierra Nevada Brewing co.
 2008 –  Team Type 1
 2009 –  Team Type 1
 2010 –  Kelly Benefit Strategies
 2011 –  Kelly Benefit Strategies-OptumHealth
 2012 –  Team Optum presented by Kelly Benefit Strategies
 2013 –  Optum p/b Kelly Benefit Strategies
 2014 –  Optum p/b Kelly Benefit Strategies
 2015 –  Optum p/b Kelly Benefit Strategies
 2016 –  Rally Cycling
 2017 –  Rally Cycling
 2018 –  Rally Cycling

Amerikaans wielrenner
Amerikaans veldrijder